Vincent van Gogh (1853–1890) a fost un pictor olandez post-impresionist.

Van Gogh se mai poate referi la:

Persoane
 Van Gogh (familie)
 Theo van Gogh (comerciant de artă) (1857–1891), un comerciant de artă asasinat; fratele lui Vincent van Gogh
 Theo van Gogh (regizor) (1957–2004), regizor de film olandez, strănepotul fratelui lui Vincent van Gogh.

Muzică
 Van Gogh (formație), formație rock sârbă
 Van Gogh (album de Van Gogh), un album din 1986 al acestei formații
 Van Gogh, un album nelansat al rapper-ului american Ras Kass
 Van Gogh, o operă video din 1991 de Michael Gordon
 Van Gogh, un album de Alarm Will Sound
 La Oreja de Van Gogh, o formație spaniolă
 Van Gough, pseudonim al lui Mike Dirnt

Nave
 Mv Van Gogh, navă de croazieră olandeză

Filme
 Van Gogh (film din 1947), film din 1947 de Alain Resnais
 Van Gogh (film din 1948), film din 1948 de Alain Resnais, un remake al filmului din 1947
 Van Gogh (film din 1991), film din 1991 de Maurice Pialat

Vezi și
 Vango (dezambiguizare)